El nombre Olga ha sido usado por dos ciclones tropicales en el Océano Atlántico, donde reemplazó el nombre Opal: :
 Huracán Olga (2001).
 Tormenta tropical Olga (2007).